

Patronyme

Familles 

 famille de La Porte, originaire du Dauphiné, dont marquis de l'Arthaudière (éteinte) ;
 famille de La Porte, originaire du Berry, (éteinte) ;
 famille de La Porte, originaire de Laval (Mayenne), dont est issu Louis de La Porte de Louvigné (éteinte) ;
 famille de La Porte, originaire de Paris, qui donna des fermiers généraux (éteinte) ;
 famille de La Porte de La Meilleraye, originaire du Poitou, dont Charles de La Porte maréchal de France et duc de La Meilleraye et son fils Armand-Charles de La Porte de La Meilleraye, duc de La Meilleraye (éteinte).

Personnalités 

 Armand-Charles de La Porte de La Meilleraye ;
 Arnaud de La Porte, ministre de la marine (1737-1792), frère du suivant ;
Arnaud-Ferdinand de La Porte (1756-1824), évêque de Carcassonne (1802-1824), frère du précédent ;
 Charles de La Porte, duc de la Meilleraye ;
 François de La Porte de Féraucourt (mort en 1731), fermier général français ;
 François de La Porte du Plessis, fermier général français ;
 Jean-François de La Porte, seigneur de Meslay (1675-1745), fermier général français ;
 Joseph de La Porte du Theil (1884-1976), général français ;
 Joseph de La Porte (1714-1779), critique littéraire, poète et dramaturge français ;
 Louis de La Porte de Louvigné (vers 1662-1725), officier français au Canada ;
 Raynaud de La Porte, ecclésiastique français, devint cardinal d'Ostie (+ 1325) ;
 Xavier de La Porte des Vaux (1973-), journaliste, producteur de radio et essayiste français.

Toponyme 

 La Porte, census-designated place située en Californie ;
 La Porte City, ville de l'Iowa ;
 La Porte, ville de l'Indiana ;
 La Porte, une ville du Texas.

Littérature 

 La Porte, nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1887 ;
 La Porte, roman policier de Georges Simenon, paru en 1962 ;
 La Porte, roman hongrois de Magda Szabó publié en 1987.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme français
Porte